Jean Beneyton (1930-), bandit français
 Julien Beneyton (1977-), artiste
 Lionel Beneyton (1920-1992) militaire et résistant français
 Paulette Edmée Beneyton, une femme peintre française du 
 Yves Beneyton (1946-) acteur de théâtre, de  cinéma et de télévision